Eunapius är ett släkte av svampdjur. Eunapius ingår i familjen Spongillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Eunapius